Musterschüler bezeichnet allgemein einen Schüler oder eine Person, die sich vorbildlich benimmt und für andere Personen als Vorbild dienen kann. Der Begriff kommt im Titel folgender Werke vor:

die Novelle Der Musterschüler (Apt Pupil) von Stephen King, siehe Der Musterschüler
deren Verfilmung Der Musterschüler von 1998, siehe Der Musterschüler (1998)
den Stummfilm Der Musterschüler von 1927 mit Buster Keaton, siehe Der Musterschüler (1927)
den Roman Die Musterschüler von Michael Köhlmeier, siehe Die Musterschüler
eine Folge der Serie „Die Simpsons“, siehe Der Musterschüler (Die Simpsons)